African Unification Front – un'organizzazione per promuovere l'unione politica, sociale ed economica dell'Africa
 Agent Under Fire – un videogioco su James Bond
 Arbeidernes Ungdomsfylking (Lega dei Giovani Lavoratori) – giovanile del Partito Laburista Norvegese
 AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie – partito politico tedesco
 Asociación Uruguaya de Fútbol – federazione calcistica dell'Uruguay
 A.U.F. – acronimo di Ad usum fabricae